Кеби́ли () — вилайет в Тунисе.
Административный центр — город Кебили.
Площадь — , население —  человек (2007 год).

География 

На северо-западе Кебили граничит с вилайетом Таузар, на севере — с вилайетом Гафса, на востоке — с вилайетами Габес и Меденин, на юге — с вилайетом Татавин, на западе — с Алжиром.

На северо-западе вилайета находится пересыхающее озеро Шотт-эль-Джерид.

Климат 
7 июля 1931 года в Кебили был зарегистрирован абсолютный максимум температуры для Африки .

Административное деление 
Вилайет Кебили делится на 6 округов:
 Северный Дуз (Douz Nord)
 Южный Дуз (Douz Sud)
 Эль-Фавар (Faouar)
 Северный Кебили (Kébili Nord)
 Южный Кебили (Kébili Sud)
 Сук-Лахад (Souk Lahad)

Примечания